Сельское поселение Село Чернышено — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Сельское поселение Село Чернышено — в Думиничском районе Калужской области.
 Сельское поселение Село Чернышено — в Козельском районе Калужской области.